Mary Rogers (ca. 1820-1841) – vittima di omicidio statunitense
 Mary Rogers (1882 – 1920) – pittrice statunitense
 Mary Joseph Rogers (1882–1955) – monaca statunitense
 Mary Rogers (1883–1905) – assassina statunitense